Теннисный гран-при Лиона 2008 — 22-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Лион, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 20 по 26 октября.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Энди Роддик (№ 8 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Теннисный гран-при Лиона

 ATP Тур 2008 года

 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Франция
Теннис
Октябрь 2008 года
2008